Tretjak ist der Familienname folgender Personen:

 Wladislaw Alexandrowitsch Tretjak (* 1952), russischer Eishockeytorwart
 Wladyslaw Tretjak (* 1980), ukrainischer Fechter